Юз Алешко́вский (настоящее имя Ио́сиф Ефи́мович Алешко́вский; ) — русский прозаик, поэт и сценарист, автор-исполнитель песен. С 1979 года жил в США.

Лауреат Немецкой Пушкинской премии, присуждённой в 2001 году по совокупности — «за творчество, создаваемое писателем с 1950-х годов, сделавшее его одной из ведущих личностей русской литературы XX века».

В 2011 году «Маленький тюремный роман» Юза Алешковского занял первое место в номинации «крупная проза» «Русской премии» — главного международного литературного конкурса для русскоязычных писателей со всего мира.

Биография 
Родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. Отец — интендант 3-го ранга (позже майор) Хаим Иосифович Алешковский (1899, Мозырь — 1955, Москва), участник Гражданской войны, Советско-финляндской войны, Великой Отечественной войны и последующей Советско-японской войны, помначальника подвижного танко-ремонтного завода, кавалер ордена Красной Звезды (1945). Мать — Вера Абрамовна Алешковская (1902—?), бухгалтер. Юз(ик) — детское имя писателя.

Пошёл в школу в Москве, куда переехала его семья. Сменил несколько школ, в шестом классе был оставлен на второй год и в конце концов исключён из школы. В 1940 году вместе с воинской частью отца находился в Латвии, перед войной вернулся в Москву. Во время Великой Отечественной войны семья уехала в эвакуацию в Омск.

В 1947 году был призван на службу в военно-морской флот, служил на Дальнем Востоке, где за угон машины секретаря Приморского крайкома ВКП(б) в 1949 году был приговорён к четырём годам заключения.

Срок с 1950 по 1953 год отбывал в лагере. После освобождения работал на стройке, шофёром на целине и с 1955 года на «аварийке» в тресте «Мосводопровод».

С 1965 года стал зарабатывать себе на жизнь литературным трудом.

С 1959 года начал писать песни на свои стихи (по другим данным, сочинял песни уже в 1953 году). Алешковский официально считался автором детских книг и сценариев для кино и телевидения, а неофициально выступал как исполнитель собственных песен, из которых наибольшее распространение получила «Песня о Сталине», более известная как «Товарищ Сталин, вы большой учёный»:

Товарищ Сталин, вы большой учёный —
В языкознаньи знаете вы толк,
А я простой советский заключённый,
И мне товарищ — серый брянский волк.

После публикации текстов «лагерных» песен Алешковского в альманахе «Метрополь» (1978) писатель был вынужден эмигрировать — в 1979 году он вместе с женой и пасынком уехал через Австрию в США, где жил (г. , Коннектикут).

В 1983—1995 гг. был постоянным участником радиопередач радиостанции «РАДИО СВОБОДА», принимая участие в таких программах как «Поверх барьеров», «У газетного киоска» и целом ряде других, читал свои рассказы и очерки. Его выступления пользовались популярностью в СССР и впоследствии — в России.

В 1995 году в США записал с Андреем Макаревичем диск «Окурочек».

Скончался в возрасте 92 лет 21 марта 2022 года в Тампе (Флорида, США).

Семья 
 Брат — историк-медиевист и археолог Марк Хаимович Алешковский.
 Племянник — писатель Пётр Маркович Алешковский.
 Внучатый племянник — фотограф, журналист, общественный деятель Митя Алешковский.
 Первая жена — Ирина Дмитриевна Никифорова, филолог-африканист.
 Сын — Алексей Иосифович Алешковский (род. 1967), телевизионный продюсер, корреспондент и режиссёр.
 Вторая жена (с 1976 года) — Ирина Феликсовна Алешковская (род. 1953), выпускница Вильнюсского университета, профессор отделения славистики Уэслианского университета. Пасынок — Даниэль (род. 1972).

Творчество 
«Свои романы Алешковский, мастер языка, пишет от лица рассказчиков, происходящих из низших социальных слоёв. При этом в сатирическом изображении советской действительности часто смешиваются фантастика и гротеск». (В. Казак)

Проза 
 Собрание сочинений в 3 томах. М., ННН, 1996.
 «Два билета на электричку». М., Детская литература, 1964.
 «Чёрно-бурая лиса». — М., Детская литература, 1967.
 «Николай Николаевич» (написана 1970, изд. 1980) — благодаря приёму — повествованию от лица молодого вора, который после освобождения из лагеря работает в биологическом институте, — повесть раскрывает глупость лысенковской псевдонауки.
 «Кыш, Двапортфеля и целая неделя» М., Детская литература, 1970.
 «Кенгуру» (1974—1975, изд. 1981) — своего рода плутовской роман, в котором старый вор рассказывает обо всём, что пережил во время одного процесса в поздние сталинские времена; в события романа втягивается и сам Сталин.
 «Кыш и я в Крыму». — М., Детская литература, 1975.
 «Маскировка» (1978, изд. 1980) — вся советская действительность представляется маскировкой.
 «Рука» (1977—1980, изд. 1980) — роман развивает тему коммунизма как «современного проявления абсолютного сатанизма»
 «Карусель» (1979) — показывает советского рабочего, который приходит к выводу, что при советском антисемитизме единственным выходом для евреев является эмиграция из СССР.
 «Синенький скромный платочек» (1982) — повесть написана в форме монолога в письмах от лица душевнобольного ветерана Великой Отечественной войны.
 «Смерть в Москве» (1985).
 «Блошиное танго» (1986).
 «Руру» (1989).
 «Перстень в футляре» (1992).
 «Предпоследняя жизнь. Записки везунчика» (2009).
 «Маленький тюремный роман» (2011) — «Русская премия» за 2011 год в номинации «Крупная проза».

Песни 

 «Антипартийный был я человек…» — Песня Молотова (Юз Алешковский, Г. Плисецкий)
 «Белого света не видел…» — Песня слепого
 «Вот приеду я на БАМ…» — Брезентовая палаточка
 «В такую погодку…» — За дождями дожди
 «Есть зоопарк чудесный…» — Медвежье танго
 «Из вида не теряя» — Никита
 «Из колымского белого ада…» — Окурочек
 «Лондон — милый городок…» — Песня о железном чекисте
 «Под сенью трепетной» — Осенний романс
 «Птицы не летали там, где мы шагали…» — Песня свободы
 «Пусть на вахте обыщут нас начисто…» — Советская лесбийская
 «Раз я в Питере с другом кирнул…» — Белые чайнички
 «Смотрю на небо просветлённым взором…» — Советская пасхальная
 «Товарищ Сталин, вы большой учёный…»
 «Эрнесто Че Гевара Гавану покидал…» — Кубинская разлука
 «Это было давно…» — Семеечка
 «Я отбывал в Сибири наказанье…» — Личное свидание

Сценарная работа в кино 
 Чёрно-бурая лиса (телефильм, 1968)
 Вот моя деревня (1972)
 Аварийное положение (1973)
 Происшествие (1974)
 Кыш и Двапортфеля (1974)
 Что с тобой происходит? (1975)

Общественная позиция 
В 2001 году подписал письмо в защиту телеканала НТВ.

Примечания

Литература 
 
 
 Сеславинский, М. В. Юз Алешковский. Николай Николаевич & Маскировка // Тамиздат: 100 избранных книг / (сост., вступ. ст. М. В. Сеславинского). — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. — С. 45—49. — 640 с.: ил. — 1 000 экз. — ISBN 978-5-373-06071-4.

Ссылки 

 Сайт Юза Алешковского
 
 
 Владимир Нузов. Встреча с писателем Юзом Алешковским // Русский базар № 48 (292) 22 — 28 ноября, 2001
 Юз Алешковский о себе, о теле и о духе. Видеоинтервью на портале RUNYweb.com — Русский Нью-Йорк онлайн
 Интервью  Владимиру Паперному
 Юз: Табу и правда // Радио «Свобода», 16 сентября 2019

 
Персоналии:Москва
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Русские поэты
Русские эмигранты третьей волны в США
Литераторы, известные под псевдонимами
Преподаватели Уэслианского университета
Долгожители США